Vadreš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barban, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 58 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji